Farkas Ervin (1916–2003) újságíró, ügyvéd
 Farkas Ervin (1936) kertészmérnök
 Farkas Ervin (1976) festőművész